Siderastrea är ett släkte av koralldjur. Siderastrea ingår i familjen Siderastreidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Siderastrea